Борис Александрович Лазаревский (, Полтава — 24 сентября 1936, Париж) — русский писатель, прозаик и публицист.

Биография 
Из потомственных дворян Черниговской губернии. Сын историка Александра Матвеевича Лазаревского и жены его Екатерины Фёдоровны Лащинской (1846—1872). Племянник вице-адмирала М. Ф. Лащинского. Родился в Полтаве  года.

Окончил Коллегию Павла Галагана (1892) и юридический факультет Университета Св. Владимира (1897). Увлекался судебной медициной, в частности судебной психопатологией. В 1896 году около шести месяцев проработал помощником машиниста депо станции Казатин Юго-Западной железной дороги.

По окончании университета поступил на службу в Севастопольский военно-морской суд. Состоял помощником секретаря, а затем секретарем названного суда (1902—1904). С началом русско-японской войны, 23 февраля 1904 года был назначен следователем временного военно-морского суда Владивостокского порта, а 13 апреля того же года — прокурором портового призового суда во Владивостоке.  назначен секретарем Кронштадтского военно-морского суда. В 1906 году вышел в отставку и всецело посвятил себя писательскому делу. Жил в Петербурге, принадлежал к литературной богеме: останавливался в популярной среди писателей гостинице «Пале-Рояль», часто бывал в ресторане «Вена», участвовал в литературных обедах и писательских спектаклях.

В печати дебютировал рассказом «Последняя услуга» («Киевлянин», 1894). Затем печатался в газетах «Южное обозрение», «Крымский вестник» и «Елисаветградские новости». В 1899 году выпустил сборник рассказов о жизни железнодорожных машинистов «Забытые люди», который сам впоследствии называл «книгой до такой степени слабой в художественном отношении, что не хочется о ней и вспоминать». В 1899 году отправил этот сборник А. П. Чехову и тогда же познакомился с ним в Ялте. До 1904 года часто бывал у Чехова дома, поддерживал с ним переписку. Рассказы Лазаревского, написанные в начале XX века, когда он, по собственному признанию, «думал только о Чехове и психологии женщин», были собраны в сборнике «Повести и рассказы», получившем сдержанную похвалу самого Чехова. Большинство критиков относили Лазаревского к «беллетристам чеховской школы», отмечая сильнейший отпечаток чеховской манеры и мироощущения. Сборник повестей и рассказов Лазаревского, опубликованный в 1903 году, удостоен почётного отзыва Пушкинской премии Академии наук за 1907 год.

Лазаревский легко заводил знакомства в творческой среде, в Крыму подружился с В. Э. Мейерхольдом, в Полтаве — с В. Г. Короленко. Среди петербургских знакомых — И. Е. Репин, Н. К. Рерих, И. Н. Потапенко и Ф. Ф. Фидлер, был особенно дружен с А. И. Куприным и М. П. Арцыбашевым. В сентябре 1903 года посетил Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

В 1900-х годах сотрудничал в журналах «Русское богатство», «Нива», «Журнал для всех», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Образование», «Пробуждение» и других. В 1911—1915 годах вышло многотомное собрание сочинений Лазаревского, получившее в основном негативные отклики. Написал несколько рассказов на украинском языке: «их очень мало, но каждый — это часть моего сердца».

С началом Первой мировой войны стал сотрудничать в журнале «Лукоморье». Написал очерк о погибшем в бою великом князе Олеге Константиновиче («Новое время») и сборник рассказов «Во время войны». В 1916 году вновь поступил на службу в Морское ведомство, состоял делопроизводителем управления, занимавшегося ускоренной подготовкой офицеров флота. В 1915—1917 годах выпустил несколько новых сборников повестей и рассказов, повторявших мотивы его прошлых произведений.

После Февральской революции — капитан военно-морского судебного ведомства, обер-аудитор в штабе начальника 2-й бригады линейных кораблей Черноморского флота. В 1917 году стал свидетелем потрясшей его матросской расправы над офицерами во время красного террора в Севастополе. В конце 1917 года выехал в Ростов-на-Дону. После установления власти гетмана Скоропадского прибыл в Киев, состоял офицером для поручений при военном министре. В феврале 1919 года был прикомандирован к Главному Морскому штабу УНР, а в следующем месяце зачислен в специальную портовую комиссию в Николаеве и Херсоне. Затем выехал в Ростов, в Вооруженных силах Юга России сотрудничал в ОСВАГе. В конце 1919 года уехал в Тифлис, где печатал рассказы и воспоминания в местной прессе: «Тифлисский цех поэтов» («Искусство», 25 авг. 1919) и «О гастролях Худож. театра» («Искусство», 1920, № 10).

В 1920 году выехал в Константинополь, в 1921 году переехал в Берлин, а затем в Париж. В эмиграции опубликовал несколько новых сборников рассказов. Сотрудничал в эмигрантских изданиях. По оценке А. Н. Толстого, Лазаревский относился к группе русских литераторов в Париже, наиболее непримиримо настроенных против большевиков. В 1929 году он вместе с И. А. Буниным, П. Н. Красновым, А. И. Куприным, Д. С. Мережковским и другими подписал «Призыв группы русских писателей» о помощи эмигрантам-военным инвалидам. На протяжении всей жизни вёл дневник (не опубликован, хранится в ИРЛИ). Оценивая своё творчество, писал: «сделал я больше своими нелепыми дневниками, чем рассказами».

Умер от разрыва сердца 24 сентября 1936 года в Париже, на станции метро. Похоронен на кладбище Тиэ.

Сочинения 
 Забытые люди: (Очерки и рассказы). — Одесса : Южно.-рус. о-во печатного дела, 1899. — [4], 198 с.
 Повести и рассказы. Т. 1. — М.: скл. изд.: кн. маг. «Труд», 1903. — 366, [1] с.; Т. 2. — М.: скл. изд.: кн. маг. «Труд», 1906. — [8], 340 с. ; Т. 3. — : Eos, 1908. — 288, [1] с.
 Рассказы. — СПб., 1908.
 Девушки: сборник рассказов. — : «Просвещение», 1910. — [6], 276 с.
 Семья: рассказы. —  — [4], 288, [1] с.
 2-е изд. — Петроград : тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1916. — 225, [2] с.
 Собрание сочинений Б. А. Лазаревского : С портр. авт. — 2-е изд. Т. 1—8. — : «Просвещение», 1911—1915.
 Во время войны. — , 1915.
 Вечное: рассказы. — : кн-во М. А. Ясного, б. М. В. Попова, [1915]. — 207, [2] с.
 Три тополя: рассказы. — 2-е изд. — : кн-во б. М. В. Попова, (влад. М. А. Ясный), [1915]. — 206, [1] с.
 Любимое: рассказы. — : тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1916. — [4], 176, [1] с.
 Новые девушки: рассказы. — [2-е изд.]. — : Лукоморье, 1916. — 256, [1] с.
 Мое сердце: повесть. — : Петрогр. кн-во, 1916. — 88 с. — (Маленькая библиотека). 
 Попутчики; Красота; Молитва : [Рассказы]. —  : Универс. б-ка, 1916. — 96 с. — (Универсальная библиотека; № 1158).
 Сердце Анюты: рассказы. — , 1917.
 Целая жизнь: рассказ. — , 1917.
 Две Наталочки [и др. рассказы]. —  : Петрогр. кн-во, 1917. — 95 с. — (Маленькая библиотека).
 Вэня: История одной женской души. — , 1917.
 Корнет: рассказ. — Одесса, 1919.
 Вдова капитана: повесть. — Константинополь, 1920.
 сердце. Душа женщины. 3-е изд. — Константинополь : изд. авт., 1920. — 60 с.
 Душа женщины и другие рассказы. — Берлин, 1921.
 Обреченные и другие рассказы. — Берлин: Дьяковой, 1921. — 107 с.
 Птицы ночные. — Paris : Povolozky, Cop. 1921. — 72 с. — (Миниатюрная библиотека). 
 Темная ночь: рассказы 1919—1922. — Берлин: Кирхнер, 1923. — 192 с.
 Яша: рассказ. — М., 1923.
 Яша: рассказ. — 2-е изд., испр. — , 1928.
 Грех Парижа. — Рига: Дидковский, [1928]. — 180, [1] с.
 Голос Родины: новые рассказы. — Париж, 1928. — 156, [1] с.
 Лиза: рассказы. — Белград: Изд. комис. Палата акад. наука, 1930. — 253 с. — (Русская библиотека; Кн. 18).

Литература 
 
 Милорадович Г. А. Родословная книга Черниговского дворянства. Том II. Части 3, 4, 5, 6 и приложения. — , 1901. — С. 174.
 Ежегодник коллегии Павла Галагана. С 1-го октября 1900 года по 1-е октября 1901 года. — Киев, 1901. — С. 21.
 Списки гражданским и медицинским чинам Морского ведомства. — , 1904—1906.
 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. — , 2004. — С. 265.
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. К—М. — : РОССПЭН, 1994. — Т. 3.

Выпускники Коллегии Павла Галагана
Выпускники юридического факультета Киевского университета Св. Владимира
Русские писатели по алфавиту
Писатели Российской империи
Публицисты Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Тье
Лауреаты Пушкинской премии Академии наук